Pondi kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pontivy, departementet Morbihan i regionen Bretagne,

Grekland 

 Póndi, ort, Joniska öarna, Lefkas, 

Robotskapade Greklandförgreningar